

Prénom 
Aristide est un prénom français masculin, fêté le 31 août.

Nom de famille 

 Jean-Bertrand Aristide, ancien président de la république d'Haïti.

Patronymes 
Patronymes antiques
 Aristide de Milet (), écrivain grec, auteur de contes érotiques qui a probablement vécu au .
 Aristide de Thèbes (), peintre grec de Thèbes.
 Aristide le Juste (550-467 av. J.-C.), homme d’État athénien.
 Aelius Aristide (), rhéteur et sophiste romain de culture grecque.

Saint chrétien 
 Aristide d'Athènes (), philosophe à Athènes, apologiste chrétien ; fêté le 31 août.

Pseudonymes 
 Jules Rengade (1841-1915), médecin, journaliste, vulgarisateur scientifique et romancier, écrivait sous le nom de plume "Aristide Roger", ses deuxième et troisième prénoms. 
 Maurice Chapelan (1906-1992), journaliste, grammairien, essayiste et scénariste qui a employé le pseudonyme Aristide.

Personnages de fiction 
 Aristide Herbeau est le personnage éponyme du roman Le Docteur Herbeau (1841) de Jules Sandeau.
 Aristide Rougon, qui prend le nom d'Aristide Saccard, est un personnage récurrent de la saga naturaliste Les Rougon-Macquart d'Émile Zola (1871-1893). Journaliste opportuniste, spéculateur avide et arnaqueur sans scrupules, il apparaît dans La Fortune des Rougon, puis dans La Curée et devient plus tard le personnage principal de L'Argent.
 Aristide est le prénom d'un personnage comique de sitcoms, collectionneur de coléoptères et porteur de bretelles, incarné par François Rocquelin dans les années 1990.

Botanique 
 Les aristides sont un genre de plantes de la famille des Poacées.

Prénom masculin
Prénom français